Easier – singolo di Lisa Stansfield del 2004
 Easier – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2019